Erik Persson (1909–1989) svéd válogatott labdarúgó, edző, bandy-játékos és jégkorongozó
 Erik Persson (1914–1969) svéd birkózó
 Erik Persson (1994–) svéd úszó